Na prezent – trzeci album studyjny wrocławskiego muzyka Janka Samołyka. Został wydany 15 września 2014 przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia (nr kat. PRCD 1757). Do promocji płyty wybrano single: "Złe czasy" i tytułową piosenkę oraz utwory "Samotność jest jak C i F" i "Kolor w cichych ćmach".

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2014